W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986 w strefie CONMEBOL wzięło udział 10 reprezentacji. Zostały one podzielone na dwie grupy po 3 zespoły i jedną po 4, których zwycięzcy awansowali do finałów mistrzostw świata. Zespoły z drugiego i trzeciego miejsca (w zależności od ilości drużyn w grupie) awansowały do drugiej rundy eliminacji, w której zostały rozdzielone na dwie grupy. Zwycięzcy grup grali ze sobą dwumecz w rundzie finałowej, którego wygrany awansował do mistrzostw świata.

Pierwsza Runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Druga Runda

Grupa A

Grupa B

Runda Finałowa 

 Awansował do mistrzostw świata.

Linki zewnętrzne 
 

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
1985 w Ameryce Południowej